Лос Алелијес има више значења:

 Лос Алелијес (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Алелијес (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику